Heiden kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustavo Heiden
 Heinrich Heiden

Robotskapade auktorsförkortningar